Le nom Bill Clement est porté par les personnes suivantes :
 Bill Clement (1915-2007), un joueur de rugby à XV internationale gallois ;
 Bill Clement (1950-), un joueur de hockey sur glace devenu commentateur sportif.